Deux régiments d'infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Vivarais » :
 Le régiment de Vivarais (1684-1749)
 Le régiment de Vivarais, renommé le  «  d'infanterie de ligne »